Brionia (lateinisch; auch Bryonia, „Zaunrübe“) steht

 in alten Texten für Rotfrüchtige Zaunrübe
 in alten Texten für Weiße Zaunrübe

Siehe auch:
 Bryonia